O termo Cordeliers pode referir-se a :

 Cordeliers - nome que tomaram os franciscanos estabelecidos na França 
 Clube dos Cordeliers - clube político criado durante a Revolução Francesa
 Conventos dos Cordeliers na França
 Convento dos Cordeliers de Paris
 Igreja dos Cordeliers de Laval
 Igreja dos Cordeliers de Nancy - mausoléu dos Duques da Lorena
 Capela dos Cordeliers de Sarrebourg
 Les Cordeliers, um bairro de Lyon

Desambiguação